Calligaria è una  curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Faetano.

Voci correlate 
 Faetano
 Cà Chiavello
 Corianino
 Monte Pulito (curazia)

Curazie dei castelli di San Marino
Faetano